Седем-осми може да се отнася до:
 Seven-Eight Productions - българска продуцентска фирма, собственост на Слави Трифонов;
 7/8 TV - телевизионен канал, собственост на Слави Трифонов и Статис АД;
 7/8, обикновена дроб, математическо понятие.